Velika nagrada ZDA 2017 je sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 22. oktobra 2017 na dirkališču Circuit of the Americas v bližini Austina, Teksas. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, tretje pa Kimi Räikkönen, oba Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton 
|Mercedes
|1:34,822
|1:33,437
|1:33,108
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel 
|Ferrari
|1:35,420
|1:34,103
|1:33,347
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|1:35,309
|1:33,769
|1:33,568
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo 
|
|1:35,991
|1:34,495
|1:33,577
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:35,649
|1:33,840
|1:33,577
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|33
| Max Verstappen 
|
|1:34,899
|1:34,716
|1:33,658
|align="center"|16
|-
!7
|align="center"|31
| Esteban Ocon 
|Force India-Mercedes
|1:35,849
|1:35,113
|1:34,647
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:35,517
|1:34,899
|1:34,852
|align="center"|7
|-
!9
|align="center"|14
| Fernando Alonso 
|McLaren-Honda
|1:35,712
|1:35,046
|1:35,007
|align="center"|8
|-
!10
|align="center"|11
| Sergio Pérez 
|Force India-Mercedes
|1:36,358
|1:34,789
|1:35,148
|align="center"|9
|-
!11
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:35,603
|1:35,155
|
|align="center"|10
|-
!12
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|1:36,073
|1:35,529
|
|align="center"|11
|-
!13
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:36,286
|1:35,641
|
|align="center"|20
|-
!14
|align="center"|8
| Romain Grosjean 
|Haas-Ferrari
|1:36,835
|1:35,870
|
|align="center"|12
|-
!15
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg 
|Renault
|1:35,740
|brez časa
|
|align="center"|18
|-
!16
|align="center"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|1:36,842
|
|
|align="center"|13
|-
!17
|align="center"|18
| Lance Stroll 
|Williams-Mercedes
|1:36,868
|
|
|align="center"|15
|-
!18
|align="center"|39
| Brendon Hartley 
|Toro Rosso
|1:36,889
|
|
|align="center"|19
|-
!19
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein 
|Sauber-Ferrari
|1:37,179
|
|
|align="center"|14
|-
!20
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:37,394
|
|
|align="center"|17
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton 
|Mercedes
|56
|1:33:50,991
|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel 
|Ferrari
|56
| +10,143
|2
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen 
|Ferrari
|56
| +15,779
|5
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|33
| Max Verstappen 
|
|56
| +16,768
|16
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|56
| +34,967
|3
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|31
| Esteban Ocon 
|Force India-Mercedes
|56
| +1:30,980
|6
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|56
| +1:32,944
|7
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|11
| Sergio Pérez 
|Force India-Mercedes
|55
| +1 krog
|9
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|19
| Felipe Massa 
|Williams-Mercedes
|55
| +1 krog
|10
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|55
| +1 krog
|11
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|18
| Lance Stroll 
|Williams-Mercedes
|55
| +1 krog
|15
|align="center"|
|-
!12
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|55
| +1 krog
|20
|align="center"|
|-
!13
|align="center"|39
| Brendon Hartley 
|Toro Rosso
|55
| +1 krog
|19
|align="center"|
|-
!14
|align="center"|8
| Romain Grosjean 
|Haas-Ferrari
|55
| +1 krog
|12
|align="center"|
|-
! 15
|align="center"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|55
| +1 krog
|13
|
|-
!16
|align="center"|20
|
|Haas-Ferrari
|55
| +1 krog
|17
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|14
| Fernando Alonso 
|McLaren-Honda
|24
| Motor
|8
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo 
|
|14
| Motor
|4
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein 
|Sauber-Ferrari
|5
| Trčenje 
|14
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|3
| Motor
|18
|align="center"|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017